Wolz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wolz (* 1991), deutscher Skilangläufer
 Alwin Wolz (1897–1978), deutscher Generalmajor
 Christian Wolz (* 1967), deutscher Vokal- und Performancekünstler
 Elisabeth Wolz (1897–1971), deutsche Mundartdichterin, siehe Elisabeth Scheuring
 Else Wolz (1908–1983), deutsche Schauspielerin
 Hermann Josef Wolz (1827–1895), hessischer Landtagsabgeordneter (Zentrum) und Bürgermeister von Seligenstadt
 Paul Wolz (1894–1965), deutscher Theaterintendant

Siehe auch:
 Woltz
 Wols